Borzești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
Borzești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
Borzești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
Borzești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj